Capilla de la Caridad (Caritaskapelle) steht für
Capilla de la Caridad (Algeciras), Andalusien, Spanien 
Capilla de la Caridad (Montevideo), Uruguay